Le Grand Prix moto d'Allemagne 2022 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Allemagne s'est déroulée du  au  sur le Sachsenring à Hohenstein-Ernstthal.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Allemagne en 2022
Sport en juin 2022
Allemagne